Кёнгидо́ ( ) — самая густонаселенная провинция в Южной Корее. Административный центр — город Сувон (население около 1,2 млн человек).
Сеул — крупнейший город страны и её столица, — расположен в центре провинции, но не входит в неё, являясь городом с особым статусом.

География 
Кёнгидо расположена на северо-западе Южной Кореи. На востоке граничит с провинцией Канвондо, на юге с провинциями Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо, на западе с Инчхоном и Жёлтым морем. Провинция полностью окружает Сеул. На севере провинция граничит с Северной Кореей.
Во времена династии Чосон одно из названий провинции было Киджон.

История 
Кёнгидо была одной из восьми провинций Кореи во времена династии Чосон. Статус провинции территория получила в 1413 году. Название Кёнгидо обозначает площадь внутри двухсоткилометровой (500-ли) зоны вокруг королевской столицы (кён; 경; 京) Хансон (современный Сеул). Хансон был столицей как Кёнгидо, так и всей Кореи.

В 1896 году система разделения на 13 провинций была восстановлена, и Кёнгидо были возвращены её прежние границы. Столица провинции переехала в Сувон, где она остается и по сей день.

В конце колониального периода в 1945 году Кёнгидо была поделена на зоны оккупации США и СССР. Граница между американской зоной на юге и советской зоной на севере проходила по 38-й параллели. Южная часть провинции Хванхэдо, также поделённая 38-й параллелью, вошла в состав Кёнгидо.

В 1946 году Сеул приобрел статус города центрального подчинения со статусом провинции. В том же году северная часть Кёнгидо вошла в состав северокорейской провинции Канвондо. В 1948 году Кёнгидо стала частью нового независимого государства Южная Корея.

В 1951 году территория вокруг Кесона отошла под контроль Северной Кореи и после войны в Корее в 1953 году стала её частью. Также в 1953 году значительная часть Кёнгидо, ранее бывшая частью провинции Хванхэдо, была возвращена в состав этой провинции. В 1981 город Инчхон отделился от провинции, став отдельной административной единицей с провинциальным статусом (городом прямого подчинения, кванёкси).

Административное деление 
Кёнгидо поделена на 28 городов («си») и 3 уезда («гун»). Далее дан их полный список с названиями на хангыле и ханчче.

Города 
 Ансан (안산시, 安山市)
 Ансон (안성시, 安城市)
 Анян (안양시, 安養市)
 Ичхон (이천시, 利川市)
 Йонъин (용인시, 龍仁市)
 Кванджу (광주시, 廣州市) — не путать с городом прямого подчинения Кванджу
 Кванмён (광명시, 光明市)
 Квачхон (과천시, 果川市)
 Кимпхо (김포시, 金浦市)
 Коян (고양시, 高陽市)
 Кунпхо (군포시, 軍浦市)
 Кури (구리시, 九里市)
 Намъянджу (남양주시, 南楊州市)
 Осан (오산시, 烏山市)
 Пучхон (부천시, 富川市)
 Пхаджу (파주시, 坡州市)
 Пхёнтхэк (평택시, 平澤市)
 Пхочхон (포천시, 抱川市)
 Сихын (시흥시, 始興市)
 Соннам (성남시, 城南市)
 Сувон (수원시, 水原市) — столица
 Тондучхон (동두천시, 東豆川市)
 Ханам (하남시, 河南市)
 Хвасон (화성시, 華城市)
 Ыйван (의왕시, 儀旺市)
 Ыйджонбу (의정부시, 議政府市)
 Янджу (양주시, 楊州市)
 Йоджу (여주시, 驪州市)

Уезды 
 Йончхон (연천군, 漣川郡)
 Капхён (가평군, 加平郡)
 Янгпхён (양평군, 揚平郡)

Экономика 

В провинции хорошо развита промышленность в ущерб сельскому хозяйству. Основные отрасли — кораблестроение, металлургия и производство электроники. Хорошо развито рыболовство. В искусственном заливе Сихва находится Сихвинская приливная электростанция.

Международные связи 
Инчхон — главные морские ворота Сеула. Здесь также расположен международный аэропорт.
Перед тем, как в 2001 году открылся инчхонский аэропорт, через аэропорт Кимпхо осуществлялся весь международный авиатраффик Сеула. Сейчас аэропорт Кимхо является внутренним аэропортом. Но также осуществляются полеты в ближнее зарубежье.

См. также 
 Провинции Кореи
 Регионы Кореи
 Диалекты корейского языка
 Восемь провинций Кореи

Ссылки 
 Сайт правительства провинции (англ)

 
Чосон